Nova Qadisiyya, nom donat a la Primera Guerra del Golf per Saddam Hussein
 Qadisiyya (Tigris), ciutat de l'Iraq a la vora del Tigris
 Qadisiyya (Iraq), ciutat de l'Iraq, teatre de la famosa batalla
 Batalla d'al-Qadisiyya, batalla decisiva per l'islam
 governació d'al-Qadisiyya, província d l'Iraq, capital Ad-Diwaniyyah
 Al-Qadisiyya (Kuwait), ciutat de Kuwait